Сери́нда Суо́н (; ) — канадская актриса и фотомодель.

Биография 
Серинда Джи Суон родилась 11 июля 1984 года в Ванкувере, Канада. Её мать — актриса, отец — директор театра, сестра — фотомодель. Имя «Серинда» произошло от названия древнего тибетского инструмента, похожего на флейту.

Начинала карьеру как фотомодель, с 2005 года стала сниматься в кино. В 2010 году Серинда снялась для пляжной коллекции дизайнера Анны Кустуровой, а также для журнала «Maxim». В 2011 году снялась в небольшой роли для сериала «Гавайи 5.0».

С 2011 по 2012 год играла одну из главных ролей в сериале «Короли побега».

С 2013 по 2015 год снималась в сериале «Грейсленд».

В 2017 году сыграла Медузу в сериале «Сверхлюди».

С 2019 года играет главную роль в сериале «Коронер». В 2020 и 2022 годах за эту работу была номинирована на премию «Canadian Screen Awards» в категории «Лучшая актриса драматического телесериала».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады